Cinema
 Kiss Me (2004) — filme português
 Kiss Me (2013) — filme com Jenna Fischer e Emily Osment
 Kiss Me, Stupid — filme (1964) com Dean Martin e Kim Novak
 Kiss Me Goodbye — filme (1982) com Sally Field e James Caan

Música
Kiss Me (canção de Sixpence None the Richer)
Kiss Me (canção de Robbie Williams)
Kiss Me (canção de Ed Sheeran)
 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me — álbum da banda The Cure

Ver também
 
 

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema